Gminy i miejscowości w Rumunii
 Sârbi – wieś w okręgu Arad, w gminie Hălmăgel
 Sârbi – gmina w okręgu Bihor

 Sârbi – wieś w okręgu Bihor, w gminie Sârbi
 Sârbi – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Nicorești
 Sârbi – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Sâg
 Sârbi – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Țifești